Цюрупа (), поселок, 
Червоноармейский Первый сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область, Украина.

Село ликвидировано в 1991 году.

Географическое положение 
Село Цюрупа находится на расстоянии в 1 км от Печенежского водохранилища (река Северский Донец), примыкает к сёлам Графское и Симоновка, окружен большими лесными массивами (сосна).

История 
 1991 — село снято с учета в связи с переселением жителей .

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Волчанского района